Шлапялис — литовская фамилия.

Известные носители:

 Шлапялис, Игнас (1881—1956) — литовский искусствовед, живописец.
 Шлапялис, Казмерас (1894—1983) — палеонтолог, аргентинский лётчик.
 Шлапялис, Юргис (1876—1941) — литовский общественный и политический деятель, врач, языковед, педагог.